Юрий Георгиевич Димитрин (настоящая фамилия Михельсон; 20 марта 1934, Ленинград — 15 января 2020, Санкт-Петербург) — российский драматург, либреттист, писатель.

Биография 
Окончил Ленинградский химико-технологический институт в 1957 г. Работая по специальности, пробовал свои силы в журналистике, литературе и драматургии. В 1964 г. стал заведующим литературной частью организованного выпускниками ЛГИТМИКа Красноярского молодёжного театра, затем редактором ленинградской телестанции «Горизонт». Печатался в газетах и журналах как театральный критик.

С 1966 г. Димитрин обращается к жанру драматургии музыкального театра. Его оригинальные и переводные либретто, сценарии, новые сюжетные версии либретто классических опер и оперетт постепенно обращают на себя внимание и музыкальных театров страны и публики. Им создано более семидесяти пьес (либретто). Около шестидесяти музыкальных спектаклей с его либретто воплощены на музыкальных сценах десятков городов России. Несколько произведений зарубежной оперной классики — «Мнимая садовница» Моцарта, «Дидона и Эней» Пёрселла, «Адриана Лекуврёр» Чилеа, «Синьор Брускино» Россини и другие — впервые на отечественной сцене появились с его переводными либретто или новыми сюжетными версиями.

Совместно с композитором А. Журбиным Димитрин стал создателем первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика». Поставленная в 1975 году рок-опера прошла более двух с половиной тысяч раз (в том числе и за пределами России) и продолжает идти в настоящее время. В 1982 г. им создана новая редакция оперной трилогии С. И. Танеева «Орестея». Среди его последних театральных работ — либретто оперы-мистерии А. Смелкова «Братья Карамазовы» по роману Ф. Достоевского (поставлена в 2008 году на сцене Мариинского театра), оперы «Идиот» (композитор А. Смелков), оперы «Евангелие от Иуды» (композитор П. Геккер).

В 2000 году им создан сайт «Либретто во сне и наяву» о жанре либретто и профессии либреттиста, представляющий всю панораму проблем профессии, её историю и перспективу развития. Впервые в России им создан и читался студентам СПбГАТИ курс «Драматургия оперного либретто». Димитрин — автор учебного пособия по теории и практике либретто (2012), ряда книг и статей по проблемам музыкальной драматургии. В рамках Союза театральных деятелей Димитрин вёл Всероссийскую авторскую лабораторию.

.

Список сочинений для театра

Либретто опер 

 «Жестокость» Муз. Б. Кравченко (1968)
 «Интервенция» Муз. В. Успенского (1970)
 «Мастер и Маргарита» (совм. c В. Фиалковским). Муз. С. Слонимского (1969)
 «Дидона и Эней» Муз. Г. Пёрселла (1973)
 «Эзоп» Муз. Б. Архимандритова (1974)
 «Кармен» Муз. Ж.Бизе (1972-2000)
 «Аптекарь» Муз. Й. Гайдна (1975)
 «Мнимая садовница» Муз. В. Моцарта (1977)
 «Паяцы» Муз. Р. Леонкавалло (1977)
 «Колокольчик» Муз. Г. Доницетти (1978)
 «Бастьен и Бастьенна» Муз. В. Моцарта (1980)
 «Влюблённые обманщики» Муз. Й. Гайдна (1981)
 «Сказки Гофмана» Муз. Ж. Оффенбаха (1981)
 «Поругание Лукреции» Муз. Б. Бриттена (1982)
 «Адриана Лекуврёр» Муз. Ф. Чилеа (1982)
 «Тайный брак» Муз. Д. Чимароза (1984)
 «Орестея» Муз. И. Танеева (1984-1996)
 «Рита» Муз. Г. Доницетти (1985)
 «Дон Кихот» Музыка Ж. Массне (1986)
 «Верую» Музыка В. Пигузова (1986)
 «Сельская честь» Муз. А. Масканьи (1989)
 «Ловушка для Кощея» Муз. А. Смелкова (1996)
 «Игроки» Муз. Д. Шостаковича (1977)
 «Да здравствует папа!» Муз. Г. Доницетти (1999)
 «Таборная опера» Муз. В. Устиновского (1999)
 «Синьор Брускино» Муз. Д. Россини (2000)
 «Любовный напиток» Муз. Г. Доницетти. (2001)
 «Пётр Великий» Муз. Г. Доницетти (2003)
 «Палата № 7» Муз. Г. Доницетти (2006)
 «Братья Карамазовы» Муз. А. Смелкова (2008)
 «Лунный мир» Муз. Й. Гайдна (2012)

Либретто оперетт 
 «Рыцарь Синяя Борода» Муз. Ж. Оффенбаха (1973)
 «Марица» Муз. И. Кальмана (1982)
 «Подающие надежды» Муз. В. Бибергана(1987)
 «Суд присяжных» У. Гилберта и А. Салливана (1996)
 «Бал в Савойе» Муз. П. Абрахама (1996)
 «Цыганская любовь» Муз. Ф. Легара (2003)
 «Баядера» Муз. И. Кальмана (2004)
 «Цыганский барон» Муз. И. Штрауса (2004)
 «Сильва» Муз. И. Кальмана (2005)
 «Продавец птиц» Муз. К. Целлера (2008)
 «Фиалка Монмартра» Муз. И. Кальмана (2009)

Либретто рок-опер и мюзиклов 
 «Орфей и Эвридика» Муз. А. Журбина (1975)
 «Фламандская легенда» (совместно с Ю. Кимом) Муз. Р. Гринблата (1978)
 «Трудно быть богом» (совместно с В. Вербиным)(1990)
 «Маскарад» Муз. И. Рогалёва (2000)
 «Бомарше и Компания» Муз. М. Самойлова (2010)

Произведения для драматической сцены 
 «Кыся» (2000)
 «Изумлённый Боккаччо» (2001)
 «Бравый солдат Швейк в сумасшедшем доме» (2002)

Книги 
 
 
 
 
 Димитрин Ю. Избранное в пяти книгах. — Изд-во «Планета музыки», 2016.
 Оперы по романам Достоевского. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2194-7
 Мюзикл. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-2193-0
 Оперетта. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-2192-3
 Буфф-опера. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-2191-6
 До самой сути. Исследования, статьи, интервью. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-2195-4
 Димитрин Ю.; Журавлёва С. Диалоги с либреттистом. СПб, 2018.

Примечания

Литература 
 К. Учитель. В ж-ле «Театральный Петербург» СПб. № 3. 2004.
 Г. Корчмар. «В лабиринте сотворчества». В кн. «Либретто: история, творчество технология». Изд. «Композитор. СПб» 2012.

Ссылки 
  Сайт «Либретто во сне и наяву»
  Димитрин Ю. Г. на сайте «Личности Петербурга»
  Димитрин Ю. Г. статья «Право на бесчестье»
  Димитрин Ю. Г. статья «Выбранные места из переписки либреттиста с дирижёром»
  Димитрин Ю. Г. Интервью, журнал «Музыкальный Вестник: Академическая музыка on-line»
  Димитрин Ю. Г. Интервью «Либретто во сне и наяву», Петербургский театральный журнал.
  Димитрин Ю. Г. Интервью «Об опере „Мастер и Маргарита и не только“». Агентство «Информационные ресурсы».

Либреттисты СССР
Либреттисты России
Переводчики либретто
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Санкт-Петербургского технологического института